Хоккейный клуб «Липецк» — команда по хоккею с шайбой из города Липецка. В настоящее время выступает в Молодежной хоккейной лиге.

История 

Основан в 1979 году. До 1980 года команда носила название «Металлург». 1980—1992 — «Трактор». 1992—1994 — «Русский вариант». С 6 августа 1994 года носит название «Липецк». В сезонах 1980—1982 выступала в классе Б. После расформирования последнего (1982) по административному принципу (как имеющая хорошие условия для игр) попала во 2 Лигу чемпионата СССР, где и играла до сезона 1991—1992. В сезонах 1992-93 и 1993-94 выступал под названием «Русский Вариант». В августе 1994 года создано муниципальное учреждение Хоккейный клуб «Липецк». С 1995 года ХК «Липецк» занимает лидирующие позиции в высшей лиге, три года подряд участвует в переходных турнирах за одну из путёвок в суперлигу.

В сезоне 1997—1998 команда завоевала звание победителя Первенства России, одержав в 22 играх 14 побед, при пяти ничьих и трёх поражениях.

В сезоне 1998—1999 ХК «Липецк» впервые участвует в первенстве 22 сильнейших команд страны. В год своего дебюта под руководством Семыкина В. И. клуб занимает 11-е место и попадает в финальную стадию плей-офф, где уступает тольяттинской «Ладе». Через год ХК «Липецк» покидает Суперлигу.

Несмотря на то, что по итогам сезона 2005/2006 ХК Липецк вышел в плей-офф высшей лиги, учредители по финансовым причинам приняли решение отказаться от выступления в высшей лиге чемпионата-2006/07, клуб опустился в первую лигу.

30 июня 2010 года ХК «Липецк» был принят в ВХЛ, но затем команда отказалась от участия по финансовым причинам и 22 июля была исключена из лиги.

В сезоне 2010—2011 клуб выступал в зоне «Центр» первенства России по хоккею с шайбой среди клубных команд регионов.

Сезоны 2011/2012 и 2012/2013 годов команда провела в Российской хоккейной лиге.

30 мая 2013 года в Санкт-Петербурге ХК «Липецк» единогласно приняли в состав участников ВХЛ сезона 2013—2014.

20 июня 2015 года ХК «Липецк» отказался от участия в чемпионате ВХЛ из-за отсутствия необходимого финансирования. Клубу удалось лишь сохранить свою команду в Молодежной хоккейной лиге (группе «Б») под названием МХК "Липецк". В городе продолжает работу специализированное отделение хоккея спортивной школы олимпийского резерва № 11.

Достижения 
Кубок РСФСР по хоккею с шайбой
 Обладатель (2): 1990, 1991

Результаты выступлений 

Чемпионат СССР по хоккею с шайбой
 1980/81 класс Б — 8-е место
 1981/82 класс Б — 5-е место
 1982/83 2 лига — 11-е место
 1983/84 2 лига — 9-е место
 1984/85 2 лига — 7-е место
 1985/86 2 лига — 11-е место
 1986/87 2 лига — 6-е место (во 2-й зоне)
 1987/88 2 лига — 9-е место
 1988/89 2 лига (Запад) — 5-е место в переходном турнире
 1989/90 2 лига (Запад) — 2-е место
 1990/91 2 лига (Запад) — 7-е место
Чемпионат СНГ по хоккею с шайбой
 1991/92 2 лига (Запад) — 14-е место
Чемпионат России по хоккею с шайбой
 1992/93 открытый чемпионат России — 8-е место (II-й этап. Зона Запад-Центр)
 1993/94
 1995/96 высшая лига (Запад) — 4-е место в финальном турнире четырех
 1997/98 высшая лига (Запад) — 1-е место
 1998/99 Супер Лига — 11-е место (выход в плей-офф Лада Тольятти — ХК Липецк 3:0 в первом раунде)
 1999/00 Супер-Лига — 19-е место
 2000/01 высшая лига (Запад) — 5-е место
 2001/02 высшая лига (Запад) — 6-е место (финальный турнир)
 2002/03 высшая лига (Запад) — 5-е место
 2003/04 высшая лига (Запад) — 10-е место
 2004/05 высшая лига (Запад) — 10-е место
 2005/06 высшая лига (Запад) — 7-е место (выход в плей-офф Амур Хабаровск — ХК Липецк в первом раунде 3:0)
 2006/07 первая лига (центр) — 3-е место
 2007/08 первая лига (центр) — 2-е место
 2008/09 высшая лига (центр) — 8-е место (выход в плей-офф ХК Рязань — ХК Липецк 3:1 в первом раунде)
 2009/10 высшая лига (центр) — 8-е место (выход в плей-офф Титан (Клин) — ХК Липецк)
 2010/11 Первенство России среди клубных команд регионов — 2-е место
2011/12 РХЛ (Запад) — 4-е место в Регулярном чемпионате (выход в плей-офф) ХК Кристалл — ХК Липецк 3:2 в первом раунде); итоговое 5-е место
 2012/13 РХЛ (Запад) — 2-е место в Регулярном чемпионате (выход в плей-офф) Полуфинал. Хк Липецк — Хк Мордовия (счёт в серии 2:3 в пользу Мордовии)
 2013/14 ВХЛ — 23-е место в Регулярном чемпионате (невыход в плей-офф)
 2014/15 ВХЛ — 5-е место в Регулярном чемпионате (выход в плей-офф) 1/8 финала. ХК Липецк — Ермак Ангарск (счёт в серии 1:4 в пользу Ермака)

Главные тренеры 
 Виктор Алексеевич Куликов (1979-1980)
 Валерий Фоменков (1980—1982)
 Владимир Елизаров (1982—1983)
 Халим Салимович Мингалеев (1983—1987)
 Олег Алексеевич Галямин (1987—1992)
 Владимир Николаевич Соларев (1992—1995)
 Халим Салимович Мингалеев (1995—1996)
 Николай Дмитриевич Соловьёв (1996—1997)
 Виктор Иванович Семыкин (1997—1999)
 Александр Максимович Зарубин (1999)
 Сергей Валерьевич Карый (1999—2000)
 Валерий Николаевич Иванов (2000—2001)
 Александр Петрович Зачёсов (2001—2002)
 Геннадий Николаевич Сырцов (2002—2003)
 Сергей Николаевич Сухарев (2003—2005)
 Виктор Иванович Семыкин (2005—2010)
 Сергей Николаевич Сухарев (2010—2012)
 Олейник Валерий Андреевич (2012—2014)
 Лунёв Андрей Алексеевич (2014—2015)

Стадион 
Дворец Спорта «Звёздный»

Команда

Администрация 
 исполнительный директор — Сонин Валерий Александрович
 администратор — Долгий Михаил Михайлович
 юрист — Жуков Михаил Евгеньевич
 пресс-атташе — Скворцов Евгений Александрович
 врач — Поллевцов Максим Олегович
 массажист — Воробьёв Олег Валерьевич

Тренеры 
 Главный тренер — Лунёв Андрей Алексеевич
 Тренер — Олейник Валерий Андреевич

Известные хоккеисты 

 Владислав Пустовалов — лучший бомбардир за историю клуба, более 200 шайб.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 МХК «Липецк»

Спортивные клубы Липецка
 
Появились в 1979 году в СССР
Хоккейные клубы России